Der Wahlkreis Duderstadt ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtags. Er liegt im Landkreis Göttingen und umfasst die Stadt Duderstadt, die Gemeinden Friedland, Gleichen und Rosdorf sowie die Samtgemeinden Gieboldehausen und Radolfshausen.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Duderstadt fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Christian Frölich (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Pippa Schneider (Bündnis 90/Die Grünen) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 14.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Duderstadt sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Thomas Ehbrecht (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 15.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Ehbrecht, Thomas" |Thomas Ehbrecht
| 41,4
| 39,3
|-
| SPD
| data-sort-value="Glahn, Doris" |Doris Glahn
| 35,2
| 33,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Kollenrott, Marie" |Marie Kollenrott
| 6,4
| 8,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Bernd, Holger" |Holger Bernd
| 5,0
| 6,7
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Rummel-Strebelow, Stine" |Stine Rummel-Strebelow
| 3,2
| 3,4
|-
| AfD
| data-sort-value="Guth, Sebastian" |Sebastian Guth
| 4,5
| 4,9
|-
| BGE
|
|
| 0,1
|-
| DM
|
|
| 0,1
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Ehbrecht, Dietmar" |Dietmar Ehbrecht
| 4,3
| 1,7
|-
| LKR
|
|
| 0,0
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| Die PARTEI
|
|
| 0,4
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,5
|-
| Piratenpartei
|
|
| 0,2
|-
| V-Partei³
|
|
| 0,1
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 66,8 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Duderstadt sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Lothar Koch (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 15.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Koch, Lothar" |Lothar Koch
|43,6
|42,3
|-
| SPD
| data-sort-value="Glahn, Doris" |Doris Glahn
|31,5
|28,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Kollenrott, Marie" |Marie Kollenrott
|8,6
|12,4
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Ehbrecht, Dietmar" |Dietmar Ehbrecht
|10,4
|4,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Duensing, Margret" |Margret Duensing
|2,3
|7,3
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Fascher, Eckhard" |Eckhard Fascher
|2,2
|2,4
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Richard, Klaus-Dieter" |Klaus-Dieter Richard
|1,4
|1,4
|-
| NPD || || ||0,8
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 62,5 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Duderstadt acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Lothar Koch (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 15.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Koch, Lothar" | Lothar Koch
| 47,5
| 47,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Kuhlmann, Manfred" | Manfred Kuhlmann
| 32,3
| 28,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Viola von Cramon-Taubadel" |Viola von Cramon-Taubadel
| 6,7
| 7,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Strüber, Petra" | Petra Strüber
| 5,0
| 6,7
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Fascher, Eckard" | Eckard Fascher
| 4,6
| 5,9
|-
| NPD
| data-sort-value="Müller, Annett" | Annett Müller
| 1,7
| 1,8
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Schwedhelm, Pascal" | Pascal Schwedhelm
| 1,9
| 1,0
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,4
|-
| FAMILIE
|
|
| 0,3
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| Volksabstimmung
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,05
|-
| ÖDP
|
|
| 0,05
|-
| Einzelbewerber
| Erich Heise
| 0,4
|
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 55,9 %.

Landtagswahl 2003 
Bei der Wahl 2003 trug der Wahlkreis die Wahlkreisnummer 18. Direkt gewählter Kandidat war Lothar Koch (CDU).

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Göttingen)